Ultras – tifoso organizzato di una società sportiva
 Ultras – album di Liberato del 2020
 Ultras – film del 2020 diretto da Francesco Lettieri
 Ultras – Ultrarealisti